

Astronomia
 Kikimora Maculae – formazione geologica della superficie di Tritone

Editoria
 Kikimora Publications – pubblica studi e ricerche dell'Università di Helsinki

Mitologia
 Kikimora – spirito femminile della mitologia slava

Musica
 Kikimora – sinfonia di Ljadov del 1909

Zoologia
 Kikimora – genere di ragni della famiglia Linyphiidae